Egy gésa emlékiratai, Arthur Golden 1997-ben megjelent regénye
Egy gésa emlékiratai, 2005-ben bemutatott amerikai film